All your base, frase en engrish famosa com a mem d'Internet
 ayb també és el codi ISO 639-3 de l'ayizo, llengua parlada pels ayizos del Benín